Александр Маркович Росин (; , , Дагомыс) — российский, белорусский и американский журналист, издатель, редактор.

Биография 
После окончания Филологический факультет Белорусского государственного университета работал журналистом в различных изданиях. В том числе, с 1978 по 1990 год — корреспондент и редактор отдела самого популярного в Союзе подросткового журнала «Рабочая смена» («Парус»). За 12 лет тираж этого издания возрос с 27 тысяч экземпляров до 1 млн, что по тем временам стало рекордом в периодике страны. За годы работы в журналистике изъездил всю страну, один из немногих журналистов был в центре схода лавин в горах Сванетии в 1987 году плавал с рыбаками Заполярья и на учебном паруснике «Товарищ», писал очерки и репортажи о бурильщиках нефти Западной Сибири, о лесных пожарных, тигроловах и океанологах Дальнего Востока. В качестве корреспондента в 1989—1992 гг. побывал в зонах военных действий на некогда мирном Кавказе.

Автор книг "Цирковое представление", «За Золотым Руном», «Волшебный круг манежа», «Розыгрыш», «Клоун без грима», кино, теле и цирковых сценариев. Книга "Цирковое представление" стала самой тиражируемой за всю историю белорусского книгопечатания - 3 млн. 400 тыс. экземпляров. В сезоне 1990—1991 гг. гастролировал с цирком «The Big Apple» по США. В результате чего была написана документальная книга о воздушных гимнастах В. и Ю. Пантелеенко «Моя опора — воздух».

В 1989 году журнал «Эстрада и цирк» назвал А. Росина лучшим журналистом страны, пишущем о цирке. B 1992—1993 гг. в Сочи редактировал газету «Люди риска». 

B 1995 году переехал в США. Жил в Бостоне, работал водителем автобуса в гостинице, таксистом, продолжая публиковаться в газетах и журналах Бостона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. 

С 2000 года проживает в Майами, где и организовал журнал «Флорида», первый номер вышел 30 декабря 2000 года Кроме издания журнала, за прошедшие c момента организации годы, компания Florida-RUS, Inc. выпустила Альманах, посвящённый 5-летию журнала, Путеводитель по Флориде «Страна цветов», повести майамских писателей Леонарда Фонарева и Михаила Меерсона, московского писателя Айдара Сахибзадинова, литературный альманах «Курортный роман», сборник коротких рассказов лауреатов конкурса «ФлоридаКон» "Место встречи — «Флорида».

В 2009 году журнал «Флорида» и её редактор стал лауреатом Фонда В. П. Астафьева. С февраля 2010 года вместе с дочерью Юлией Росиной начал издавать ежемесячное приложение к журналу «Флорида» «Парус-FL».

Библиография 
 
 Второй тираж - 1млн.400 тысяч.
 
 
  "Флорида" 5 лет : |автор-составитель Росин Александр Маркович; {город= Минск |издательство= Теxнопринт |год= 2005 | стр.= 224
                     
  https://issuu.com/nikar06/docs/___  http://www.ruscircus.ru/forum/index.php?showtopic=20128

Ссылки 
 Официальный сайт журнала "Флорида"
 Блог редактора Александра Росина в ЖЖ
 http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=67s0a37s9
 http://www.newslab.ru/blog/276864
 http://kstati.by/culture/news/2603-2008-12-02-09-00-59.html
 http://www.belmarket.by/ru/11/200/631/ — газета «Белорусский рынок»
 http://newslab.ru:80/blog/300442
 https://web.archive.org/web/20100122093426/http://www.litrossia.ru/2010/01/04842.html — газета «Литературная Россия»
 http://www.journalznaki.ru/9/interview_rosin.htm
 FloriДа — информация для авторов на проекте injournal.ru.
 https://web.archive.org/web/20121021073413/http://www.litrossia.ru/2010/01/04835.html — газета «Литературная Россия»
 http://www.florida-rus.com/authorsrusmag.htm#aa
 http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=29s08q3
 http://kstati.by/culture/news/2603-2008-12-02-09-00-59.html
 http://www.newslab.ru/blog/300442
 http://www.journalznaki.ru/9/interview_rosin.htm
 http://kurier.me/ru/page/blog/1956 - газета "Витебский курьер"
 https://nashaniva.by/?c=ar&i=198161 - Информационный портал tut.by

Журналисты по алфавиту
Журналисты США
Журналисты СССР
Журналисты Белоруссии
Издатели по алфавиту
Издатели Белоруссии